Уильям Молейнс:

 Молейнс, Уильям (умер в 1381);
 Молейнс, Уильям (1378—1425);
 Молейнс, Уильям (1405—1429).